В настоящий список включены:
 Герои Социалистического Труда, на момент присвоения звания проживавшие на территории современной Николаевской области Украины (в советское время — Украинской ССР), — 138 человек; в их числе — 17 Героев, награждённых в районах, которые до 1954 года находились в составе Одесской области (отмечены знаком *);
 уроженцы Николаевской области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в других регионах СССР, — 51 человек;
 Герои Социалистического Труда, прибывшие на постоянное проживание в Николаевскую область, — 5 человек.

Вторая и третья части списка могут быть неполными из-за отсутствия данных о месте рождения и проживания ряда Героев.

В таблицах отображены фамилия, имя и отчество Героев, должность и место работы на момент присвоения звания, дата Указа Президиума Верховного Совета СССР, отрасль народного хозяйства, место рождения/проживания (знаком * выделены регионы, не относящиеся к Николаевской области), а также ссылка на биографическую статью на сайте «Герои страны». Формат таблиц предусматривает возможность сортировки по указанным параметрам путём нажатия на стрелку в нужной графе.

История 
Первыми на территории современной Николаевской области звания Героя Социалистического Труда были удостоены 10 растениеводов-колхозников (6 из Арбузинского района и 4 из Лысогорского), которым эта высшая степень отличия была присвоена Указом Президиума Верховного Совета СССР 16 февраля 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы, ржи, кукурузы и сахарной свёклы.

Подавляющее большинство Героев Социалистического Труда в Николаевской области приходится на  сельскохозяйственную отрасль — 111 человек. Машиностроение (а именно судостроительную промышленность) представляют 20 человек; радиоэлектронную, рыбопромысловую промышленность, строительство, транспорт, связь, здравоохранение, госуправление — по 1.

Лица, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в Николаевской области

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Уроженцы Николаевской области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в других регионах СССР

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Герои Социалистического Труда, прибывшие в Николаевскую область на постоянное проживание из других регионов

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Ссылки 
 Патриотический интернет-проект «Герои страны»
 Золотi зiрки Миколаївщини: Енциклопедичне видання. — Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. — 416 с. 
 Герої Соцiалiстичної Працi // Хто є хто на Миколаївщині. Видатні земляки 2005 

XX век в Николаевской области

Николаевская